Машево:

 Машево — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Голенювский повят.
 Машево — село в Семёновском районе Черниговской области Украины.
 Машево — гмина (волость) в Польше, входит в Голенювский повят, Западно-Поморское воеводство.
 Машево — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кросненский повят, Любушское воеводство.